Dana peut faire référence à :

Personnalités

Pseudonyme 

 Dana, une chanteuse et femme politique irlandaise ;
 Dana International, une chanteuse israélienne ;
 Lady Dana, disc jockey néerlandaise ;
 Dana, une actrice hongkongaise

Patronyme 

 Audrey Dana, comédienne française ;
 Bill Dana, comédien américain
 Charles Anderson Dana (1819-1897), journaliste américain ;
 James Dwight Dana, minéralogiste et zoologiste américain ;
 Napoleon Jackson Tecumseh Dana (1822-1905), officier de carrière de l'armée américaine ;
 Philippe Dana, journaliste français ;
  ;
 Rodolphe Dana, comédien et metteur en scène français ;
 Simphiwe Dana (née en 1980), chanteuse sud-africaine ;
 William H. Dana, pilote américain.

Prénom 
 
 Dana Andrews, un acteur américain ;
 Dana Delany, actrice et productrice américaine ;
 Dana Dawson, chanteuse et comédienne américaine ;
 Dana Lixenberg (1964-), photographe et cinéaste néerlandaise ;
 Dana Scott, professeur et chercheur en informatique et en mathématiques.

Toponymes 

 Au Burkina Faso :
 Dana, une localité située dans le département de Bougnounou 
 Dana, une localité située dans le département de Gomponsom 
 Dana, une localité située dans le département de Pilimpikou 
 Au Cameroun :
 Dana, village de la commune de Meiganga situé dans la région de l'Adamaoua et le département du Mbéré.
 Dana, une localité de la commune de Yagoua et le département du Mayo-Danay.
 Aux États-Unis :
 Dana, une localité du comté de Henderson en Caroline du Nord ;
 Dana, une localité du comté de LaSalle dans l'Illinois ;
 Dana, une ville du comté de Greene, en Iowa
 Dana et , deux îles frontalières d'Indonésie dans la province des petites îles de la Sonde orientales.
 Dana, un petit village de Jordanie, à proximité de Petra. Situé sur un piton rocheux, il domine la vallée de Dana ;
 Dana, un village du Népal ;
 Dana, ville antique dans l'empire perse achéménide, située en Cappadoce à près de 150km au Nord de Tarse en Turquie.

 Lac Dana, un plan d'eau du territoire de Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Musique 

 La Tribu de Dana, une chanson du groupe Manau ;
 une autre chanson fait aussi référence à cette déesse : Letter to Dana de Sonata Arctica

Religion 
 Dana, une déesse de la mythologie celtique irlandaise ;
 Dāna renvoie à la pratique de la générosité ou du don dans l'hindouisme, le bouddhisme, et le jaïnisme.

Autres 
 Dana Corporation, société américaine fabriquant des composants automobiles ;
 Dana est une marque de parfum dont le fleuron est Canoë (1936) ;
 Dana Scully, personnage de la série télévisée américaine X-Files, interprété par Gillian Anderson ;
 le Dana, navire recherches danois.

Lien externe 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Prénom épicène
Prénom anglais